Zijkanaal B (Noord-Holland)
Zijkanaal B (Terneuzen)